NAT:

 NAT () — перетворення мережевих адрес.
 NAT () — північноатлантичні треки — маршрути для польотів з Північної Америки в Європу і назад.